Catullo Ciacci (1934-1996), coureur cycliste italien ;
 Matteo Ciacci (1990-), homme politique saint-marinais.